Монастырь Романа () — грузинский монастырь в Византии, близ Константинополя. Построен учениками Илариона Грузинского после его смерти в 876 году, при поддержке императора Василия. Существует две грузинские рукописи, подготовленные в монастыре: коллекция переводов Евфимий Афонского, переписанных Свимон Двали в 1066 году (А-134), и Ванское Евангелие, переписанное неким Иоанном на рубеже XII-XIII веков. Существует мнение, что монастырь не был грузинским с 980 года.

Литература 
 Л. Менабде, Грузинская советская энциклопедия, Вып. 11, стр. 692, Тбилиси, 1987

Православные монастыри